Příjmení Pečerský nosí více významných osobností:

 Agapit Pečerský (????–1095) – mnich Kyjevskopečerského monastýru a lékař
 Antonín Pečerský (983–1073) – křesťanský pravoslavný světec
 Teodosius Pečerský (????–1074) – křesťanský světec, zakladatel společného mnišského života na Rusi